Castejón de Valdejasa är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Zaragoza och regionen Aragonien, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Castejón de Valdejasa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Castejón de Valdejasa är huvudsakligen kuperad, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Castejón de Valdejasa. Runt Castejón de Valdejasa är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ejea de los Caballeros,  km nordväst om Castejón de Valdejasa. Omgivningarna runt Castejón de Valdejasa är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Aragonien